Hohe Wart ist der Name folgender Berge und Erhebungen:
 Hohe Wart (Bayreuth), 463 m, Hochebenensporn des Höhenzugs Hohe Warte (!) mit dem Siegesturm über Bayreuth, Bayern
 Hohe Wart (Bundorfer Forst), 454 m
 Hohe Wart (Fichtelgebirge), 613 m
 Hohe Wart (Spessart), 433 m
 Hohe Wart (Oberzella), 401 m
 Hohe Wart (Marktheidenfelder Platte), 334 m

Hohe Wart bezeichnet auch:
 Hohe Wart (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Miltenberg, Bayern
 
Siehe auch:
 Hohenwart (Begriffsklärung)
 Hohenwarth
 Hochwart
 Hohe Warte
 Hohenwarte
 Hohe Ward
 Hoheward